Палёнка может означать:
 Палёнка — река в Становлянском районе Липецкой области, приток Пальны.
 Палёнка — деревня Георгиевского сельского поселения, Становлянского района, Липецкой области.

См. также 
 Паленка